Taseraa bezeichnet:
 Taseraa (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraa (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland